Jim Jefferies (voetballer) (1950), Schots voetballer en coach
 Jim Jefferies (komiek) (1977), Australisch komiek
 James J. Jeffries (1875–1953), Amerikaans bokser
 Jim Jeffries (honkballer) (1893–1938), Amerikaans honkballer